Sparring kan avse:

Sparring – en träning i kampsport, som kan liknas vid slagsmål under kontrollerade former i övningssyfte
 Sparring (hyllsystem) – ett hyllsystem från Elfa International

Personer
 Anders Sparring (1969–),  en svensk manusförfattare, skådespelare och barnboksförfattare
 Jan Sparring (1930–1992), en svensk andlig sångare
 Karolina Sparring (1974–), en svensk kock och kokboksförfattare